

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Babiloński król Nabonid powrócił do stolicy po pobycie w oazie.
 Fokaja została podporządkowana Persom.
 Azja
 Syngalezi zasiedlili Cejlon.